Enric Borràs i Oriol (1863-1957), actor de teatre català.
 Enric Borràs i Cubells (1920-1985), editor català.
 Enric Borràs i Calvó (1955), editor català, fill de l'anterior.
 Enric Borràs i Abelló (1980), periodista català.